Рекорди світу з бігу на 5 кілометрів визнаються Світовою легкою атлетикою з-поміж результатів, показаних легкоатлетками на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Світова легка атлетика почала ратифікацію світових рекордів у цій дисципліні з листопада 2017 — ведеться паралельна статистика рекордів, показаних у суто жіночих () забігах, та тих, що показані у змішаних () забігах.

Хронологія рекордів

Змішані забіги

Жіночі забіги

Див. також 

 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 5 кілометрів (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 5 кілометрів (жінки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів з шосейного бігу на 5 кілометрів серед жінок (змішані забіги) на сайті Світової легкої атлетики  
 Хронологія світових рекордів з шосейного бігу на 5 кілометрів серед жінок (суто жіночі забіги) на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки